Kompatybilność elektromagnetyczna (z ang. ElectroMagnetic Compatibility)  
 Elektroniczna maszyna cyfrowa
 European Marketing Confederation
 EMC Corporation
 Zapalenie mózgu i mięśnia sercowego (Encephalomyocarditis)
 EMC Instytut Medyczny (Grupa prywatnych szpitali i przychodni)